Rådmansgatan kan syfta på:

Gator 
 Rådmansgatan, Malmö – en gata i delområdet Rådmansvången
 Rådmansgatan, Stockholm – en gata i Stockholms innerstad

Tunnelbanestation
 Rådmansgatan (tunnelbanestation) – en station i Stockholms tunnelbana i stadsdelen Vasastan